La denominación Condado de Eddy puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Eddy, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Eddy, condado de Nuevo México.